Анна Ли
 Ли, Анна (1736—1784) — основательница секты шейкеров.
 Ли, Анна (урождённая Джоан Бонифейс Уиннифрит; 1913—2004) — британская актриса.
 Ли, Анна — писательница.
 Ли, Анна (род. 1990) — кёрлингистка.
 Ли, Анна Хилл Картер (1773—1829) — дочь вирджинского аристократа, жена 9-го губернатора Вирджинии.